Ancotrema voyanum är en snäckart som först beskrevs av Wesley Newcomb 1865.  Ancotrema voyanum ingår i släktet Ancotrema och familjen Haplotrematidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
voyanum